Kita steht für:
 Kindertagesstätte

Kita heißen folgende geographische Objekte:
 Kita (Kreis),  Kreis in der Region Kayes, Mali
 Kita-dake, 北岳, Berg im Akaishi-Gebirge, im Westen der japanischen Präfektur Yamanashi 
 Kita-gun (Ehime),  北, Landkreis in der Präfektur Ehime, Japan
 Kita-gun (Kagawa),  北, Landkreis in der Präfektur Kagawa, Japan
 Kita-karamete Rock, Felsvorsprung an der Prinz-Harald-Küste im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Kita (Marskrater), ein nach der gleichnamigen Stadt in Mali benannter Marskrater, siehe Liste der Marskrater/K

Orte, Ortsteile:
 Kita (Mali),  Ort in Mali
 Kita-ku (Hamamatsu), 北, Stadtbezirk von Hamamatsu, Japan
 Kita-ku (Kōbe),  北, Stadtbezirk von Kōbe, Japan
 Kita-ku (Kyōto),  北, Stadtbezirk von Kyōto, Japan
 Kita-ku (Nagoya),  北, Stadtbezirk von Nagoya, Japan
 Kita-ku (Osaka),  北, Stadtbezirk von Osaka, Japan
 Kita-ku (Saitama),  北, Stadtbezirk von Saitama, Japan
 Kita-ku (Sakai),  北, Stadtbezirk von Sakai, Japan
 Kita-ku (Sapporo),  北, Stadtbezirk von Sapporo, Japan
 Kita (Tokio),  北, Stadtbezirk von Tokio, Japan

Historisch:
 Iwamizawa, Dorf in der Unterpräfektur Hokkaidō, Japan (ehem. Name)

Kita ist der Familienname folgender Personen:
 Hideki Kita (* 1952), japanischer Langstreckenläufer
 Kita Ikki (1883–1937), japanischer Autor, Intellektueller und politischer Philosoph 
 Kazuma Kita (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Kōji Kita († 2012), japanischer Musiker
 Morio Kita (1927–2011), japanischer Schriftsteller
 Kita Roppeita XIV. (1874–1971), japanischer Nō-Darsteller
 Ryoma Kita (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kita Sadakichi (1871–1939), japanischer Historiker
 Toshiyuki Kita (* 1942), japanischer Designer für Möbel- und Industriedesign
 Waldemar Kita (* 1953), polnisch-französischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Yasushi Kita (* 1978), japanischer Fußballspieler

Kita ist der Name folgender Personen:

 João Leithardt Neto (Künstlername Kita; 1958–2015), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:

Abkürzung